граф Александр Фёдорович Апраксин (1733—1792) — российский аристократ из рода Апраксиных.

Второй сын графа Фёдора Андреевича Апраксина и графини Александры Михайловны Шереметьевой, родной внучки фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева и Евдокии Григорьевны Нарышкиной.

Биография 
После смерти отца, по разделу с другими родственниками, Александру Фёдоровичу достались 2618 крестьян (1756). Служил в чине капитан-поручик в Измайловском полку и отставлен от службы в звании капитана (04 апреля 1762). На месте деревянной церкви в селе Никитское Московского уезда построенной предком Фёдором Матвеевичем Апраксиным, возвел каменную, ныне существующую церковь Владимирской иконы Божией матери. Продал дом-особняк (ул. Миллионная № 22), который ему достался от отца, камер-юнкеру Василию Семёновичу Васильчикову (1773).

Погребён в Александро-Невской лавре. Могила с гранитным надгробным саркофагом сохранилась до наших дней. На могильном камне написано сверху под православным крестом: «Помяни Господи во Царствии Твоём душу раба Божия Александра», а сбоку: «На сем месте погребено тело Его сиятельства графа Александра Фёдоровича Апраксина, который представился 1792 г. июня 15 дня в 2 часа по полудни, имел 58 лет, ? месяцев и 15 дней». Вокруг надгробного камня установлена кованная ограда.

Семья 
Женат на княжне Натальи Ивановне Одоевской (ум. после 1798). В супружестве они оставили многочисленное потомство:
 Александра Александровна
 Прасковья Александровна
 Фёдор Александрович,  генерал-майор.
 Иван Александрович (1756—1818), генерал-лейтенант.
 Екатерина Александровна (1758—1832), скончалась в девицах.
 Софья Александровна (ум. 1822), вторая супруга с 27 апреля 1798 года поручика Ивана Семёновича Аничкова.
 Варвара Александровна (1764—1830), супруга вице-адмирала И. М. Колокольцова (1752—1821), погребена в Александро-Невской лавре.
 Николай Александрович (02.06.1768— ?), крещен 5 июня 1768 года в Спасо-Конюшенной церкви при восприемстве сестры Александры, генерал-майор, безбрачен.
 Дмитрий Александрович, умер в безбрачии.
 Елизавета Александровна (1775—29.11.1854; Петербург), замужем за маркизом Карлом Карловичем де Виллеро (ум. 1805), служившего капитаном в Преображенском полку и погибшего на Аустерлицком сражении (1805).

Примечания

Литература 
 К. М. Бороздин. Опыт исторического родословия дворян и графов Апраксиных. СП. Тип. Имп. Рос. Академии. 1841 г. 56 стр.
 Сост. А. Иванов. История петербургских особняков. Дома и люди.

Александр